Franciaország
Saint-Robert, település Corrèze megyében
Saint-Robert, település Lot-et-Garonne megyében